Ruta 80 o Carretera 80 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 80, en la provincia de Santa Fe.

México 
 Carretera Federal 80.

Carreteras por número